Alvalade ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:
 Alvalade (Lissabon)
 Alvalade (Santiago do Cacém)

U-Bahnhof Alvalade